Riku Matsuda kan henvise til:

 Riku Matsuda (fodboldspiller, født 1991) - japansk fodboldspiller født i 1991
 Riku Matsuda (fodboldspiller, født 1999) - japansk fodboldspiller født i 1999